Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Twin Forks, statisztikai település Új-Mexikóban
Zene
 Twin Forks, amerikai folk rockegyüttes
 Twin Forks, az együttes 2014-es albuma
 Twin Forks, az együttes 2012-es középlemeze